Николай Сергеевич Атаров (25 августа 1907 — 12 сентября 1978) — русский советский прозаик, редактор, фронтовой корреспондент.

Биография 
Окончил среднюю школу № 5 во Владикавказе. В 1928 окончил литературный факультет Горского педагогического института, в 1930 Высшие курсы усовершенствования преподавателей искусствоведения в Ленинграде.

С 1930 Атаров работал в журнале «Наши достижения», а с 1936 выступал также как автор рассказов. В 1937 вышла его первая повесть «Начальник малых рек». С 1940 член СП СССР. Во время войны был фронтовым корреспондентом.

С 1947 член КПСС. В 1948—1956 Атаров входил в редколлегию «Литературной газеты», где заведовал отделом внутренней жизни. В 1955—1956 Атаров был первым главным редактором журнала «Москва», но лишился этой должности после критики за отход от партийной линии.

В простых, непритязательных рассказах Атарова, действие которых происходит большей частью в наши дни, ощущается стремление автора к психологизации. Серьёзную полемику вызвала его убедительно написанная «Повесть о первой любви» (1954), в которой он описывает первую чистую школьную любовь под угрозой грязного мещанского руководства школы и комсомола. Атаров способствовал этой повестью возрождению русской литературы после смерти Сталина, не только избрав любовь в качестве центральной темы, но и отказавшись от положительного героя и розового оптимизма. В повести «А я люблю лошадь» (1970) Атаров ведёт рассказ от лица ребёнка в маленьком городке, показывая как ребёнок страдает, не находя любви в семье, и ищет утешения в любви к животным. В критических статьях Атарова (в частности, о В. Гроссмане, В. Катаеве, К. Паустовском) ощущается понимание ценности подлинной литературы.

Похоронен вместе с женой в Москве на Донском кладбище (колумбарий).

Семья 
 Жена: Магдалина Зиновьевна Дальцева (1907—1984) — писательница.
 Дочь: Ксения Николаевна Атарова (род. 1943) — филолог, литератор, переводчик.

Книги 

 Начальник малых рек, 1937 
 Настоящее время, 1939
 Дворец Советов, М., 1940
 Магистральная горка, 1953
 Смерть под псевдонимом, 1957
 Повесть о первой любви, 1959 (по произведению снят одноимённый фильм)
 Не хочу быть маленьким, 1967
 А я люблю лошадь, 1970 (по мотивам повести снят фильм «Хомут для Маркиза»)
 Три версты берёзовой аллеи, 1971
 Дальняя дорога. М. 1977.

Примечания

Литература 
 Писатели Москвы — участники Великой Отечественной войны. / Сост. М. Е. Баранов и др. — М.: Воениздат, 1997. — С. 30.

Ссылки 
 «…Где дремлют мёртвые…»
 ОТКЗ 

Писатели СССР
Главные редакторы журнала «Москва»
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Донском кладбище